Политехническое общество — общественная организация профессиональных инженеров. Известные общества:

Российская империя 
 Московское Политехническое общество — общество, созданное в 1877 году при ИМТУ (МГТУ).
 Санкт-Петербургское политехническое общество (также немецкое, ) — создано в 1866 году; выходил журнал Protokolle des St.-Peterburger Polytechnischen Vereins.
 Рижское техническое общество () — Образовано в 1859 году; выходил журнал Rigaer Industrie-Zeitung.

Источники